Diamantbuurt (Amsterdam).
Diamantbuurt (Antwerpen).